Нефёдов — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Мефодий, означающего по-гречески «разыскивающий».

Согласно другой версии, фамилия образована от другого канонического имени Неофит («новообращенный»).

Известные носители 
 
 Нефёдов, Алексей Васильевич (1948—2009) — советский футболист.
 
 Нефёдов, Валентин Валентинович (род. 1982) — российский футболист.
 Нефёдов, Василий Фёдорович (1920—1950) — Герой Советского Союза.
 Нефёдов, Владимир Андреевич (1926—1958) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Нефёдов, Георгий Николаевич (1923—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Нефёдов, Евгений Андреевич (1946—2010) — русский советский поэт и журналист, переводчик, кинокритик.
 
 Нефёдов, Игорь Вячеславович (1960—1993) — актёр.
 Нефёдов, Илья Григорьевич (1924—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Нефёдов, Константин Павлович (1903—1942) — советский работник госбезопасности.
 
 Нефёдов, Николай Алексеевич — каратист, тренер.
 Нефёдов, Олег Матвеевич (род. 1931) — российский химик, академик РАН.
 
 
 Нефёдов, Степан Дмитриевич (более известен под фамилией Эрьзя; 1876—1959) — российский и советский художник, ваятель, мастер скульптуры из дерева.
 Нефёдов, Филипп Диомидович (1838—1902) — русский писатель и журналист, этнограф, археолог.



Топоним 
 Нефедова — деревня, Уватский район, Тюменская область, Россия

См. также 
 Нифёдов, Андрей (Андрей Юрьевич Нарцев; род. 1984) — российский видеоблогер.
 Нефёд, Владимир Иванович (1916—1999) — белорусский и советский театровед, педагог, драматург, член-корреспондент АН БССР.

Примечания